Бранко Томовић (Минстер, 17. јун 1980) европски је глумац српског порекла.

Биографија 
Бранко Томовић је рођен 17. јуна 1980. године у Минстеру. Пореклом је из Србије, његова породица је емигрирала седамдесетих година из Голупца у Немачку. Глуму је студирао на престижном факултету Ли Стразберг у Њујорку. Дебитовао је 2001. у филму -{Remote Control}-. Глумио је у филму -{Amor Fati}- са Предрагом Бјелцем a са Маријом Каран у филму Таксиста.

Године 2002. је освојио награду Америчке филмске академије за главну мушку улогу у филму Remote control.

Добитник је награде за најбољег глумца у категорији кратког филма за главну улогу у остварењу „Ред”.

Филмографија 

|-
|1998.||||Balko||||
|-
|2001.||||Remote Control||||
|-
|2002.||||XX/XY||||
|-
|2002.||||Fish and Dog||||
|-
|2002.||||Bella Block||||
|-
|2003.||||Siska||||
|-
|2004.||||Eye for an Eye||||
|-
|2004.||||Der gerissene Faden||||
|-
|2005.||||Under Open Sky||||
|-
|2005.||||Wilfried Neuss - A Symphony in Five Movements||||
|-
|2005.||||Catering Comeback||||
|-
|2005.||||Der Elefant - Mord verjährt nie||||
|-
|2005.||||Die Wache||||
|-
|2005.||||Shadows of West||||
|-
|2005.||||Amor fati||Ненад||
|-
|2005.||||Dirty Seed||||
|-
|2006.||||Low and High||||
|-
|2006.||||Souvenir||||
|-
|2007.||||The Bourne Ultimatum||||
|-
|2007.||||It's a Free World...||Милан||
|-
|2007.||||The Bill||||
|-
|2008.||'Taximan||Иван||
|-
|2008.||||Inbetween||||
|-
|2005-2008.||||Casualty||||
|-
|2008.||||Into the Woods||||
|-
|2009.||||Jagged Shores||||
|-
|2009.||||Whitechapel||||
|-
|2009.||||A Road Apart||||
|-
|2009.||||Pope Joan||||
|-
|2009.||||Personal Injury||Горан||
|-
|2010.||||The Wolfman||||
|-
|2010.||||Hamburg Dockland||||
|-
|2010.||||The Crossmaker||||
|-
|2010.||||A Touch of Frost||||
|-
|2010.||||Polizeiruf 110||Драган Николић||
|-
|2010.||||Bloody Foreigners||Мирослав||
|-
|2007-2010.||||Coast Guard||Сергеј||
|-
|2010.||||SOKO 5113||Томас||
|-
|2011.||||Silent River||||
|-
|2011.||||Coming Up||Мајкл||
|-
|2011.||||Tatort||||
|-
|2011.||||Strike Back||||
|-
|2011.||||Will||||
|-
|2012.||||What Do We Have in Our Pockets?||||
|-
|2012.||||The Truth About Stanley||||
|-
|2012.||||Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei||||
|-
|2012.||||Interview with a Hitman||||
|-
|2012.||||Believe the Magic||||
|-
|2012.||||Entity||||
|-
|2013.||||The Old Fox||||
|-
|2013.||||Silent Witness||||
|-
|2009-2013.||||A Case for Two||Адам||
|-
|2013.||||Law & Order: UK||||
|-
|2013.||||The Case of Mary Ford||||
|-
|2013.||||The Burn||||
|-
|2014.||||Murkwood''||||
|}

Извори

Спољашње везе 

 
 Бранко Томовић глумиће лик Николе Тесле („Блиц“, 6. јул 2013)
 Бранко Томовић о новом филму „Вампир“ („Вечерње новости”, 22. мај 2020)

Рођени 1980.
Срби у Њемачкој
Српски глумци
Немачки глумци
Филмски редитељи